Аксе́ль Лора́н Анже́ль Ламбе́р Витсе́ль (; ) — бельгийский футболист, центральный полузащитник мадридского 
«Атлетико» и сборной Бельгии.

Клубная карьера

«Стандард» 
Воспитанник льежского клуба «Стандард», в команду пошёл по наставлению отца, который также в свое время являлся профессиональным футболистом. 17 сентября 2006 года Витсель дебютировал в основном составе «Стандарда» в поединке бельгийской Суперлиги против «Брюсселя», заменив на 89-ой минуте игры Стевана Дефура.

В сезоне 2007/08 18-летний Витсель являлся ключевым игроком «Стандарда», проведя в общей сложности 32 игры. По его итогам был признан лучшим молодым футболистом лиги, а также получил награду лучшего футболиста года — «Золотую бутсу».

В следующем сезоне его гол с 11-метровой отметки помог «Стандарду» выиграть чемпионат страны. 30 августа 2009 года Витсель в матче против «Андерлехта» нанёс опасную травму Марцину Василевскому: у поляка случился открытый перелом ноги. Витселя немедленно удалили с поля, он был дисквалифицирован на неопределённый срок, а в его адрес со стороны фанатов «Андерлехта» и польских команд стали приходить угрозы. Только после разбирательства в Королевской футбольной ассоциации срок дисквалификации был сокращён до 8 игр. По итогам сезона Витсель попал в символическую сборную, а также был признан футболистом года в Бельгии.

«Бенфика» 

13 июля 2011 года Витсель перешёл в «Бенфику», подписав контракт на 5 лет, но провёл только сезон. Дебютировал в поединке Лиги чемпионов против «Трабзонспора», а завершил свои выступления матчем последнего тура чемпионата против «Витории Сетубал» (4:1). За весь сезон Витсель провёл на поле 3879 минуты, забил 5 голов и раздал 5 голевых передач. Добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов. 14 апреля 2012 года играл в финале Кубка португальской Лиги, в котором «Бенфика» обыграла «Жил Висенте» со счетом 2:1.

«Зенит» 

3 сентября 2012 года подписал контракт с российским «Зенитом» до лета 2017 года. Дебютировал в составе петербургского клуба 14 сентября в матче с «Тереком» (0:2). В том матче он получил травму и не играл до 3 октября, когда вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Милана» (2:3). Довольно гармонично влился в команду и стал игроком основного состава. 30 ноября в матче против «Спартака» сделал дубль, забив свои первые голы за «Зенит». В сезоне 2013/14 хавбек забил пять голов и завоевал вместе с «Зенитом» серебряные медали российского первенства. Практически все встречи начинал в стартовом составе. После ярко проведенного мирового первенства в Бразилии на Витселя претендовал «Милан», однако игрок не захотел переходить из-за неучастия клуба в еврокубках.

В итоге Витсель остался в составе «Зенита». В рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов 2014/15 «Зенит» встречался с родным клубом Витселя «Стандардом». Первую встречу он пропустил из-за красной карточки, полученной ранее в поединке против АЕЛа. В Санкт-Петербурге вышел с первых минут и помог команде победить 3:0.

26 февраля 2015 года в матче Лиги Европы против голландского ПСВ Витсель провёл свой сотый матч за «Зенит».

После окончания сезона отец Витселя заявил, что его сыну достаточно трёх лет игры в российском первенстве. Главными претендентами на игрока вновь являлись итальянские клубы: «Ювентус» и «Милан», который хотел приобрести игрока сборной Бельгии за 20 миллионов евро, однако «Зенит» просил на 10 миллионов больше.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» 
3 января 2017 года было объявлено о переходе Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 миллионов евро. Зарплата бельгийца в Китае составляла 18 млн евро в год.

«Боруссия» Дортмунд 

6 августа 2018 года Витсель перешёл в дортмундскую «Боруссию», подписав контракт до 2022 года. В составе дортмундской «Боруссии» Витсель выиграл Суперкубок Германии в 2019 году и Кубок Германии в сезоне 2020/2021.

«Атлетико Мадрид » 
6 июня 2022 Витсель перешёл в «Атлетико Мадрид» свободным агентом. Контракт рассчитан на один сезон.

В сборной 
В сборной до 17 лет ездил на чемпионат Европы 2006 года. Также выступал на молодёжном первенстве Европы 2007, где его команда выиграла путёвку на Олимпиаду в Пекин.

26 марта 2008 года в матче с марокканцами Витсель дебютировал в основной национальной команде и забил гол.

В отборочном цикле к чемпионату мира 2014 года футболист провёл на поле все 10 матчей. Является ключевым игроком центра поля.

На чемпионате мира 2018 года вместе со сборной стал бронзовым призёром турнира.

10 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Бельгии для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сыграл 3 матча без результативных действий.

Достижения 
  «Стандард»
  Чемпион Бельгии (2): 2007/08, 2008/09
  Обладатель Кубка Бельгии (1): 2010/11
  Обладатель Суперкубка Бельгии (2): 2008, 2009
Итого: 5 трофеев

  «Бенфика»
  Обладатель Кубка португальской лиги (1): 2011/12
Итого: 1 трофей

  «Зенит»
  Чемпион России (1): 2014/15
  Обладатель Кубка России (1): 2015/16
  Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016
Итого: 4 трофея

  «Боруссия» (Дортмунд)
  Обладатель Кубка Германии (1): 2020/21
  Обладатель Суперкубка Германии (1): 2019

Итого: 2 трофея

  Сборная Бельгии
  Бронзовый призёр Чемпионата мира (1): 2018

 Личные достижения
 Футболист года в Бельгии: 2008
 Молодой футболист года в Бельгии: 2007/08

Личная жизнь 
По матери бельгиец. Отец Тьерри Витсель родом с острова Мартиника, заморской территории Франции, — бывший футболист и футбольный тренер.

Витсель женат на модели Рафаэлле Сабо с июня 2015 года, у пары две дочери Май-Ли и Эви, и сын Айджи.

Прозвище футболиста — «Шалуп». Витсель объясняет это так: «Это моё прозвище со времён „Стандарда“ из Льежа. Один из игроков назвал меня „Шалуп“ — это маленькая лодка из дерева, типа каяка. И она так медленно плывёт, расслабленно. Это то, как я хожу, как я веду себя в обычной жизни».

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: 110 матча / 10 голов; 70 побед, 19 ничьих, 21 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте zenit-history.ru 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»